Moi, j'aime pas Halloween est un album de littérature jeunesse écrit par Christine Féret-Fleury, illustré par Pierre Élie Ferrier dit Pef, publié en octobre 2005 dans la collection Folio Benjamin des éditions Gallimard-jeunesse.

Personnages 
 Un petit garçon
 Sa maman
 Ses professeurs
 Sa nounou
 Des monstres en tout genres

Le principe 

Sur le thème d'Halloween, une présentation d'une journée cauchemardesque d'un petit garçon.

Histoire 
Un petit garçon explique pourquoi il n'aime pas Halloween. La veille, les chats noirs répètent leur chorale, le balai ne veut rien entendre, sa maman essaie de fausses verrues, ses céréales sont riches en araignées... Tout devient étrange : le marchand de jouets, l'agent de police, la nourriture à la cantine, les problèmes de maths, les cours de classe. De retour chez lui, rien ne s'arrange : sa soirée sera entourée et interrompue par des monstres de tout genre… jusqu'à son coucher… ou presque…

Exploitation pédagogique 
 En découverte du monde : découverte de la fête de Samhain
 En découverte des langues étrangères : L'histoire de la fête d'Halloween
 Travail sur la description
 Fabrication de monstres en Arts Visuels
 Raconter en production d'écrit, notre pire journée imaginaire

Liens internes 
 littérature d'enfance et de jeunesse

Références 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Halloween dans l'art et la culture
Album illustré